Le terme Îles de la Madeleine peut désigner :

L’archipel appelé les îles de la Madeleine, au large de Dakar (Sénégal) et son Parc national
L’archipel appelé les îles de la Madeleine au Québec
La principale municipalité qui s’y trouve, Les Îles-de-la-Madeleine (avec traits d’union)
L’agglomération des Îles-de-la-Madeleine, territoire équivalent à une MRC
La circonscription électorale québécoise des Îles-de-la-Madeleine
L’ancienne circonscription fédérale des Îles-de-la-Madeleine
L'ancien comté municipal des Îles-de-la-Madeleine

Voir aussi

La région administrative québécoise de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
La circonscription électorale fédérale de Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine

Homonymie d'îles